Мисхат Кашафутдинович Фахрутдинов (22 августа 1958, Ижевск, СССР) — советский хоккеист, нападающий, ныне тренер.

Мастер спорта СССР международного класса, Заслуженный тренер России. Отец Марата Фахрутдинова.

Игрок 
«Прогресс» (Глазов) – 1975-1976 г. г, «Ижсталь» (Ижевск) – 1976 -1981 гг., «Динамо» (Москва) – 1981-1989 гг., «Вестерос» (Вестерос) Швеция - 1989 – 1998 гг., «Эрдингер Джетс» (Эрдинг) Германия – 1998 г.

Тренер

Карьера тренера 
 1998 — главный тренер, ХК «Римбо» (Нортелье, Швеция)
 1999 — 2000 — главный тренер, «Лидинге» (Стокгольм, Швеция)
 26.11.2000 — 01.06.2003 — тренер, «Динамо» (Москва)
 10.06.2003 — 31.10.2003 — старший тренер, «Локомотив» (Ярославль)
 01.04.2004 — 14 01.2005 — главный тренер, «Витязь» (Чехов)
 05.08.2004 — 28.05.2007 — главный тренер, Юниорская (до 18 лет) сборная России
 30.06.2005 — 26.10.2005 — ассистент главного тренера, «Витязь» (Чехов)
 26.10.2005 — 04.04.2006 — тренер «Витязя-2» (Чехов)
 04.04.2006 — 01.06.2007 — ассистент главного тренера, «Витязь» (Чехов)
 01.06.2007 — 28.10.2007 — главный тренер, «Витязь» (Чехов)
 02.02.2008 — 30.04.2009 — главный тренер, «Автомобилист» (Екатеринбург)
 30.09.2009 — 25.06.2015 — главный тренер, «Рубин» (Тюмень) 
 19.11.2015 — 29.04.2016 — главный тренер, «Торпедо» (Усть-Каменогорск)
 29.04.2016 — 20.12.2016 — главный тренер, «Амур» (Хабаровск)
 17.10.2017 — 13.11.2017 — главный тренер, «ХК Рязань» (Рязань)  
 17.11.2017 — 04.01.2019 — главный тренер, «Торпедо» (Усть-Каменогорск)
09.01.2020 -  н.в.              -   тренер АНО Ветераны ХК  «Динамо» (Москва)

Статистика (главный тренер) 
 (данные до 2012 г. не приведены)Последнее обновление: 03 апреля 2017 года

Административная карьера
Завуч ДЮСШОР «Динамо» (Москва) в 2000 году.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионатов СССР 1985, 1986, 1987 гг.,
 бронзовый призёр чемпионатов СССР 1982,1983,1988 гг.,
 победитель регулярного первенства Шведской элитной серии 1992/93.
 Обладатель Кубка Шпенглера 1983 г.
Обладатель Кубка Берлина  1986 г.

Будучи тренером:
 Победитель 1 дивизиона регион Стокгольм 1999 г (юниоры ХК «Лидинге»),
 Победитель традиционного международного юношеского турнира 4-х стран г. Подольск 2005 г. (главный тренер),
 Победитель международного турнира молодёжных команд в Санкт-Петербурге 2005 г. (ст. тренер)
 Победитель юношеского международного новогоднего турнира в Калифорнии −2005 г. (главный тренер)
 серебряный призёр международного юношеского турнира Пяти Наций в Словакии 2005 г. (главный тренер)
 Победитель традиционного международного юношеского турнира 4-х стран в Швеции 2006 г. (главный тренер)
 Победитель традиционного юношеского турнира на Кубок Губернатора Московской области 2006 г. (главный тренер)
 Бронзовый призёр традиционного юниорского турнира Пяти Наций в Словакии 2006 г. (главный тренер)
 Бронзовый призёр традиционного юниорского турнира Пяти Наций в Чехии 2007 г. (главный тренер)
 Победитель юниорского (до 18 лет) чемпионата мира в Финляндии апрель 2007 г. (главный тренер)
 Победитель дивизиона «Восток» Первенства России 2007—2008 г. ХК «Автомобилист» (главный тренер)
 Победитель дивизиона «Восток» Первенства России 2008—2009 г. ХК «Автомобилист» (главный тренер)
 Серебряный призёр Первенства России 2007-2008 г.  ХК «Автомобилист» (главный тренер)
 Победитель регулярного чемпионата ВХЛ ХК «Рубин» сезон 2010—2011 г. (главный тренер)
 Кубок Братины  ВХЛ ХК «Рубин» сезон 2010—2011 г. (главный тренер)
 Лучший тренер ВХЛ сезона 2010—2011.
Победитель регулярного чемпионата ВХЛ ХК «Рубин» сезон 2011—2012 г. (главный тренер)
Победитель регулярного чемпионата ВХЛ ХК «Рубин» сезон 2013—2014 г. (главный тренер)

Примечания 

Хоккеисты СССР
Хоккейные тренеры России
Заслуженные тренеры России
Мастера спорта СССР международного класса
Игроки ХК «Ижсталь»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Вестерос»
Тренеры ХК «Динамо» Москва
Тренеры ХК «Локомотив» Ярославль
Тренеры ХК «Витязь»
Тренеры ХК «Амур»